Erik Segersälls-slægten, Uppsalaslægten og gamle kongeslægt er moderne navn på den kongeslægt som regerede i Svealand og Götaland, da historisk sikkerhed begyndte.

I islandske kilder er den forsynet med meget ældre aner og er knyttet til både Björn Järnsidas slægt og Ynglingesagaen, men de data er ikke historisk sikre. Da Emund den gamle døde, overgik kongedømmet til hans nevø (eller stedsøn) Stenkil.

Stamtræ
I stamtræ er konger markeret med fed skrift.

Sveriges kongehuse